Варганова — женская форма русской фамилии , и топоним.

 Известные носители 
 Варганова, Ангелина Анатольевна (1971—2013) — актриса.
 Варганова, Лили Фёдоровна (1927—2004) — советский математик, лауреат Государственной премии СССР.
 Варганова, Светлана Анатольевна (род. 1964) — советская пловчиха.

Топоним 
 Варганова гора